Sweatt ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Sweatt (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Lee Sweatt (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Sonstiges:
 Mount Sweatt, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Sweat
 Swett